Крюки́ — село в Островском районе Псковской области России. Административный центр Горайской волости. 

Расположено в 20 км к юго-востоку от города Остров.

Население 

Численность населения села по оценке на 2000 год составляла 646 человек (в том числе на территории бывшей деревни Крюки 1 — 57 жителей, бывшей деревни Крюки 2 — 589 человек. По данным переписи населения 2002 года численность населения села составила 1552 человека (из них 22 жителя на территории бывшей деревни Крюки 1 и 1530 жителей в бывшей деревни Крюки 2.

История 
До 2005 года деревни Крюки 1 и Крюки 2 находились на территории Бережанской волости. 3 июня 2010 года Горайская волость была объединена с Синерецкой волостью и частью Бережанской волости, а новый административный центр укрупнённой Горайской волости был перенесён в село Крюки, которое объединило бывшие деревни Крюки 1 и Крюки 2.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-105-B-d Масштаб: в 1 см 250 м

Населённые пункты Островского района (Псковская область)